De Derby van het Noorden, tussen FC Groningen en sc Heerenveen
 De Friese derby, tussen SC Cambuur en sc Heerenveen